Por el nombre Carlos Cerda puede referirse a:

 Carlos Cerda, escritor chileno.
 Carlos Cerda Fernández, abogado y juez chileno.
 Carlos Cerda Aguilera, político y exdiputado chileno.